Dinamo Moskwa () – rosyjski męski klub siatkarski z siedzibą w Moskwie.

Obecnie zespół występuje w rozgrywkach Superligi. Klub regularnie występował w rozgrywkach siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Nazwy klubów 
 1926-2000 – Dinamo Moskwa
 2000-2002 – Dinamo-MGFSO-Olimp Moskwa
 od 2002 – Dinamo Moskwa

Sukcesy 
 Mistrzostwa ZSRR / mistrzostwa Rosji:
  1. miejsce (8x): 1945, 1946, 1947, 1948, 1951, 2006, 2008, 2021
  2. miejsce (14x): 1950, 1952, 1953, 1958, 1984, 1985, 1988, 1989, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012, 2016, 2017
  3. miejsce (9x): 1949, 1965, 1980, 1983, 1986, 1992, 1993, 2002, 2010, 2015, 2018
 Puchar ZSRR / Puchar Rosji:
  1. miejsce (6x): 1950, 1951, 1952, 2006, 2008, 2020
  2. miejsce (14x): 1974, 1978, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 2003, 2004, 2007, 2010, 2013
 Superpuchar Rosji:
  1. miejsce (3x): 2008, 2009, 2021
 Liga Mistrzów:
  2. miejsce (1x): 2010
  3. miejsce (2x): 2007, 2011
 Puchar Europy Zdobywców Pucharów:
  1. miejsce (1x): 1985
  3. miejsce (1x): 1990
 Puchar CEV / Puchar Challenge:
  1. miejsce (3x): 2012, 2015, 2021
  3. miejsce (1x): 1993

Historia 
Stowarzyszenie sportowe Dinamo Moskwa powstało w 1923 roku, zaś sekcja siatkarska w klubie powstała w 1926 roku.

Chronologia nazw 
 1926: Dinamo Moskwa (ros. «Динамо» Москва)
 1977: Dinamo Obwód moskiewski (ros. «Динамо» Московская Область)
 2000: Dinamo-MGSFO Olimp Moskwa (ros. «Динамо»-МГСФО «Олимп» Москва)
 2002: Dinamo Moskwa (ros. «Динамо» Москва)

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013

Polacy w klubie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rosyjskie kluby siatkarskie
Dinamo Moskwa
Kluby siatkarskie założone w 1926